prawo prywatne międzynarodowe – normy rozgraniczających działanie systemów prawnych różnych państw
 Prawo prywatne międzynarodowe – polska ustawa z 1926 roku
 Prawo prywatne międzynarodowe  - polska ustawa z 1965 roku
 Prawo prywatne międzynarodowe – polska ustawa z 2011 roku